Hohe Steine ist der Name mehrerer Großsteingräber

 Hohe Steine bei Wildeshausen in der Wildeshauser Geest
 Hohe Steine bei Werlte im Hümmling
 Hoher Stein bei Wachtum in der Gemeinde Lastrup südlich des Hümmling; zweihundert Meter entfernt ein weiteres Grab, genannt Am hohen Stein.

Siehe auch:
 Hoher Stein